Rhonda Jo Petty (North Hollywood, 30 de março de 1955) é uma atriz pornográfica americana. Ela é membro do Hall da Fama da AVN e do Hall da Fama da XRCO. Ela está atualmente velha para sua opção de carreira.

Ligações externas

 
 
 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos